Kelter steht für:

 Kelter, Presse zur Wein- bzw. Saftgewinnung
 Kelter (Aldingen), im Remsecker Stadtteil Aldingen
 Kelter (Horkheim), an der Schlossgasse 2 im Heilbronner Stadtteil Horkheim
 Kelter (Niederhofen), im Schwaigerner Stadtteil Niederhofen
 Kelter (Ötisheim), an der Schönenberger Straße 13 in Ötisheim
 Kelter Verlag, Hamburg

Personen:
 Edmund Kelter (1867–1942), deutscher Historiker und Gymnasialdirektor
 Ernst Kelter (1900–?), deutscher Wirtschaftsgeograph, Wirtschaftshistoriker, Volkswirt, Politiker und Hochschullehrer.
 Hubert Kelter (1909–1999), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Syndikus der Handelskammer Hamburg, Leiter der Commerzbibliothek und Autor
 Jochen Kelter (* 1946), deutscher Schriftsteller
 Theodor Kelter (1907–1982), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Alte Kelter